Казаченский сельский совет () — входит в состав
Путивльского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Казачье
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Казачье 
 с. Малушино 
 с. Семейкино

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)